Timokratész (filozófus) 
Timokratész (orvos)